Во́роново — топоним:

Белоруссия 

Витебская область
 Вороново — деревня, Подсвильский поселковый Совет Глубокского района.
 Вороново — деревня, Зеленковский сельсовет Полоцкого района.

Гродненская область
 Вороново — городской посёлок, административный центр Вороновского района.
 Вороново — хутор, Вороновский сельсовет Вороновского района.

Россия 
Брянская область
 Вороново — деревня в Рогнединском районе.

Владимирская область
 Вороново — деревня в Петушинском районе.

Вологодская область
 Вороново — деревня в Никольском районе.
 Вороново — деревня в Сямженском районе.
 Вороново — деревня в Усть-Кубинском районе.
 Вороново — деревня в Устюженском районе.
 Вороново — деревня в Шекснинском районе

Калининградская область
 Вороново — посёлок в Гурьевском районе.

Калужская область
 Вороново — деревня в Перемышльском районе.

Карелия
 Вороново — деревня в Кондопожском районе.

Курганская область
 Вороново — деревня в Каргопольском районе.

Ленинградская область
 Вороново — деревня в Волховском районе.
 Вороново — деревня в Сланцевском районе.

Липецкая область
 Вороново — деревня в Задонском районе.

Москва
 Вороново — село, Троицкий административный округ.
 Вороново (усадьба)

Московская область
 Вороново — село в Дмитровском районе.
 Вороново — деревня в Можайском районе.
 Вороново — деревня в Раменском районе.
 Вороново — деревня в Сергиево-Посадском районе.
 Вороново — деревня в Талдомском районе.

Новгородская область
 Вороново — деревня в Крестецком районе.
 Вороново — деревня в Старорусском районе.

Новосибирская область
 Вороново — деревня в Венгеровском районе.
 Вороново — деревня в Мошковском районе.

Орловская область
 Вороново — село в Колпнянском районе.
 Вороново — деревня в Мценском районе.

Пермский край
 Вороново — деревня в Юсьвинском районе.

Псковская область
 Вороново — деревня, Искровская волость Дновского района.
 Вороново — деревня, Звонская волость Опочецкого района.

Ростовская область
 Вороново — посёлок в Целинском районе.

Рязанская область
 Вороново — село в Старожиловском районе.

Смоленская область
 Вороново — деревня в Дорогобужском районе.
 Вороново — деревня в Угранском районе.

Тверская область
 Вороново — деревня в Бежецком районе.
 Вороново — деревня в Западнодвинском районе.
 Вороново — деревня в Кашинском районе.
 Вороново — Маловасилевское сельское поселение, Кимрский район.
 Вороново — Неклюдовское сельское поселение, Кимрский район.
 Вороново — деревня в Кувшиновском районе.
 Вороново — деревня в Осташковском районе.
 Вороново — деревня в Ржевском районе.
 Вороново — Дмитровское сельское поселение, Селижаровский район.
 Вороново — Талицкое сельское поселение, Селижаровский район.
 Вороново — деревня в Старицком районе.
 Вороново — деревня в Удомельском районе.

Томская область
 Вороново — село в Кожевниковском районе.
 Вороново — деревня в Томском районе.

Тульская область
 Вороново — деревня в Заокском районе.

Чувашия
 Вороново — деревня в Мариинско-Посадском районе.

Ярославская область
 Вороново — деревня в Даниловском районе.
 Вороново — деревня в Переславском районе.
 Вороново — деревня в Тутаевском районе.

Украина 
 Вороново — село, Синельниковский район, Днепропетровская область.
 Вороново — посёлок городского типа, Северодонецкий городской совет, Луганская область.

См. также 
 Большое Вороново
 Малое Вороново